Northwood kan syfta på: 

 Northwood (TV-serie) – en kanadensisk TV-serie 1991–1994

Geografi

Australien 

 Northwood (del av en befolkad plats), New South Wales, Lane Cove,

Storbritannien 

 Northwood, Isle of Wight, England, 
 Northwood, London – ett distrikt i London, England
 Northwood, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Northwood, Kent – en ort i Kent, England
 Northwood, Merseyside – en ort i Knowsley, Merseyside, England
 Northwood, Merseyside – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Northwood, Newcastle-under-Lyme – en ort i Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, England
 Northwood, Stoke-on-Trent – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England

USA 

 Northwood, Iowa, countyhuvudort, Worth County, 
 Northwood (ort i USA, North Dakota), Grand Forks County, 
 Northwood, New Hampshire, Rockingham County, 
 Northwood (ort i USA, Ohio, Logan County), 
 Northwood (ort i USA, Ohio, Wood County), 
 Northwood (ort i USA, Pennsylvania), Blair County,

Övrigt 
 Operation Northwoods, en amerikansk plan utarbetad 1962 för att legitimera ett angrepp på det kommuniststyrda Kuba

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar